Nicholas McCarthy, właściwie Nicholas Augustine McCarthy (ur. 13 grudnia 1974 w Blackpool) – brytyjski gitarzysta rockowy, członek zespołu Franz Ferdinand od 2001 r.

Dorastał w bawarskim mieście Rosenheim, gdzie uchodził za młodocianego przestępcę i nosił przydomek Nick McCar-thief (z ang. car thief - złodziej).

Uczęszczał do konserwatorium w Monachium. Grał na gitarze basowej, kontrabasie i  lutni arabskiej w zespole Embryo.

McCarthy, Nicholas
Urodzeni w 1974
Franz Ferdinand
Ludzie urodzeni w Blackpool